Kalkgraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Kalkgraben (Halsbach), rechter Oberlauf des Halsbach (zum Dirfbach, zur Isar) bei Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Kalkgraben (Hammerbach), linker Zufluss des Hammerbachs (zur Prien) bei Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Kalkgraben (Hutgraben), linker Oberlauf des Hutgraben (Regnitz) (als Elterdorfer Bach zur Regnitz) im Forst Tennenlohe, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Kalkgraben (Kleine Bach), rechter Zufluss der Kleinen Bach (Teilungsarm des Schwarzbachs, zur Elsenz) in Neidenstein, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kalkgraben (Kühwasengraben), linker Zufluss des Kühwasengrabens (zum Aisch-Flutkanal, zur Aisch) nach Külsheim, Stadt Bad Windsheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Kalkgraben (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in Mundelsheim, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Kalkgraben (Rauhensackbach), rechter Oberlauf vom Rotkogel des Rauhensackbachs (zur Weißen Valepp, zur (Roten) Valepp) im Gemeindegebiet von Rottach-Egern, Landkreis Miesbach, Bayern
 Kalkgraben (Starnberger See), nordwestlicher Zufluss des Starnberger Sees in Tutzing, Landkreis Starnberg, Bayern

Täler:
 Kalkgraben (Augraben) – zwei Täler zum Augraben (zum Wiener Neustädter Kanal) im Bezirk Baden, Niederösterreich; flussabwärts:
 Kalkgraben (Augraben, Alland), linkes Bachtal zum Oberlauf Rohrbach nach Rohrbach, Gemeinde Alland
 Kalkgraben (Augraben, Bad Vöslau), linkes Bachtal beim Haidhof, Stadt Bad Vöslau
 Kalkgraben (Großache), linkes Bachtal vom Unterberg zur Großache vor Kössen, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Kalkgraben (Inn), rechtes Bachtal vom Winterkopf zum Inn in Kufstein, Bezirk Kufstein, Tirol
 Kalkgraben (Schwechat), rechtes Bachtal zur Schwechat vor Baden, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Kalkgraben (Traun), linkes Bachtal zur (Koppen-)Traun auf der Landesgrenze zwischen Bad Aussee, Bezirk Liezen, Steiermark und Obertraun, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Kalkgraben (Treffling), linkes Bachtal zur Treffling (zur Url) an der Zehetmühle vor Seitenstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Orte:
 Kalkgraben (Schliersee), Einöde von Markt Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern

 Kalkgraben (Gemeinde Bernstein), Siedlungsplatz der Gemeinde Bernstein, Bezirk Oberwart, Burgenland